Theodoridis () ist der Name von:

 Christos Theodoridis (1935–2009), griechischer Klassischer Philologe und Byzantinist
 Georgios Theodoridis (* 1972), griechischer Sprinter
 Giorgos Theodoridis (* 1980), griechischer Fußballer